ISO 3166-2:GQ — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Экваториальной Гвинее. Стандарт охватывает 2 региона и 7 провинций Экваториальной Гвинеи. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Экваториальной Гвинеи — GQ и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: однобуквенный код региона образован аббревиаурой названия региона, двухбуквенный код провинции образован созвучно: названию, аббревиатуре названия провинции. Геокоды регионов и провинций Экваториальной Гвинеи являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — GQ, присвоенного Экваториальной Гвинее в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Экваториальной Гвинеи первого уровня 
Геокоды 2 регионов административно-территориального деления Экваториальной Гвинеи.

Геокоды Экваториальной Гвинеи второго уровня 
Геокоды 7 провинций административно-территориального деления Экваториальной Гвинеи.

Геокоды пограничных Экваториальной Гвинее государств 
 Камерун — ISO 3166-2:CM (на севере),
 Габон — ISO 3166-2:GA (на юге и востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Экваториальной Гвинеи

Ссылки 
 
 Геокоды Экваториальной Гвинеи 

2:GQ